Sandow kan avse:

 Eugen Sandow (1867–1925), tysk kroppsbyggare

 Mount Sandow– berg i Antarktis

 Sandow (äpple) – äpplesort